Call My Name — десятый мини-альбом южнокорейского бой-бенда GOT7, выпущенный 4 ноября 2019 года лейблом JYP Entertainment. Альбом содержит шесть синглов включая ведущий «You Calling My Name».

Промоушен 
После завершения своего турне «Keep Spinning World» в конце октября JYP Entertainment начали публиковать различные рекламные ролики в рамках продвижения альбома, включая серию фото-тизеров для каждого отдельного участника. Компания была отмечена как «серьезная» и «сексуальная», участники были изображены в «основных цветах» в «редко украшенной студии».

Трек-лист  
Взято из официального Twitter GOT7.

Чарты

Итоговый чарт

Победы

Примечания 

Мини-альбомы Got7